Velika nagrada Belgije 2001 je bila štirinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2001. Odvijala se je 2. septembra 2001.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 1:52,072
|
|-
! 2
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:52,959
| +0,887
|-
! 3
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:54,685
| +2,613
|-
! 4
| 22
|  Heinz-Harald Frentzen
| Prost-Acer
| 1:55,233
| +3,161
|-
! 5
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:56,116
| +4,044
|-
! 6
| 10
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 1:57,038
| +4,966
|-
! 7
| 3
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:57,043
| +4,971
|-
! 8
| 7
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Renault
| 1:57,668
| +5,596
|-
! 9
| 4
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:58,008
| +5,936
|-
! 10
| 19
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Ford
| 1:58,519
| +6,447
|-
! 11
| 9
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 1:58,838
| +6,776
|-
! 12
| 17
|  Kimi Raikkonen
| Sauber-Petronas
| 1:59,050
| +6,978
|-
! 13
| 12
|  Jean Alesi
| Jordan-Honda
| 1:59,128
| +7,056
|-
! 14
| 16
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 1:59,302
| +7,230
|-
! 15
| 8
|  Jenson Button
| Benetton-Renault
| 1:59,587
| +7,515
|-
! 16
| 11
|  Jarno Trulli
| Jordan-Honda
| 1:59,647
| +7,575
|-
! 17
| 18
|  Eddie Irvine 
| Jaguar-Ford
| 1:59,689
| +7,617
|-
! 18
| 23
|  Luciano Burti
| Prost-Acer
| 1:59,900
| +7,828
|-
! 19
| 14
|  Jos Verstappen
| Arrows-Asiatech
| 2:02,039
| +9,967
|-
! 20
| 21
|  Fernando Alonso
| Minardi-European
| 2:02,594
| +10,522
|-
! 21
| 15
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Asiatech
| 2:03,048
| +10,976
|-
! 22
| 20
|  Tarso Marques 
| Minardi-European 
| 2:04,204
| +12,132
|}

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 36
| 1:08:05,002
| 3
| 10
|-
! 2
| 4
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 36
| + 10,098 s
| 9
| 6
|-
! 3
| 7
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Renault
| 36
| + 27,742 s
| 8
| 4
|-
! 4
| 3
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 36
| + 36,087 s
| 7
| 3
|-
! 5
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 36
| + 54,521 s
| 5
| 2
|-
! 6
| 12
|  Jean Alesi
| Jordan-Honda
| 36
| + 59,684 s
| 13
| 1
|-
! 7
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 36
| + 59,986 s
| 2
|  
|-
! 8
| 10
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 36
| + 1:04,970
| 6
|  
|-
! 9
| 22
|  Heinz-Harald Frentzen
| Prost-Acer
| 35
| +1 krog
| 4
|  
|-
! 10
| 14
|  Jos Verstappen
| Arrows-Asiatech
| 35
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 11
| 9
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 35
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 12
| 15
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Asiatech
| 35
| +1 krog
| 21
|  
|-
! 13
| 20
|  Tarso Marques
| Minardi-European
| 31
| +5 krogov
| 22
|  
|-
! Ods
| 11
|  Jarno Trulli
| Jordan-Honda
| 31
| Motor
| 16
|  
|-
! Ods
| 8
|  Jenson Button
| Benetton-Renault
| 17
| Zavrten
| 15
|  
|-
! Ods
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 1
| Motor
| 1
|  
|-
! Ods
| 19
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Cosworth
| 1
| Trčenje
| 10
|  
|-
! Ods
| 16
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 0
| Trčenje
| 14
|  
|-
! Ods
| 17
|  Kimi Räikkönen
| Sauber-Petronas
| 0
| Prenos
| 12
|  
|-
! Ods
| 18
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 0
| Trčenje
| 17
|  
|-
! Ods
| 23
|  Luciano Burti
| Prost-Acer
| 0
| Trčenje
| 18
|  
|-
! Ods
| 21
|  Fernando Alonso
| Minardi-European
| 0
| Menjalnik
| 20
|  
|}

Opombe 
Schumacher je s to, 52. zmago, prehitel Alaina Prosta in postal dirkač z največ zmagami v zgodovini Formule 1.
Trčenje med Lucianom Burtijem in Eddiejem Irvinom v četrtem krogu je povzročilo prekinitev dirke. 
Räikkönen, Irvine, Burti in Alonso se niso pojavili na ponovnem štartu.

Formula 1 sezona 2001
2001